Кеннон-стріт (залізничний міст) — залізничний міст через Темзу
 Кеннон-стріт (станція) — станція Лондонського залізничного вузла та Лондонського метрополітену ліній Кільцева та Дистрикт
 Кеннон-стріт (вулиця) — дорога в Лондоні, історичне ядро Лондона і його сучасний фінансовий центр

Див. також 
 Кеннон